Ludger Beerbaum (1963-), cavalier de saut d'obstacles allemand,
 Markus Beerbaum (1970-), cavalier de saut d'obstacles allemand,
 Meredith Michaels-Beerbaum (1969-), cavalière de saut d'obstacles allemande.

Patronyme allemand